Pierre Deval ist der Name folgender Personen:

* Pierre Deval (Konsul) (1758–1829), französischer Diplomat
 Pierre Deval (Maler) (1897–1993), französischer Maler